Дончев — фамилия; имеет женскую форму Дончев.
 Дончев, Антон (1930—2022) — болгарский прозаик и сценарист, академик Болгарской академии наук.
 Дончев, Димитр (род. 1958) — болгарский шахматист, гроссмейстер.
 Дончев, Нено (1929—1991) — болгарский фитопатолог.
 Дончев, Пенчо Николов (в монашестве Панкратий; 1926—1998) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Старозагорский.